NGC 4655 (другие обозначения — MCG 7-26-42, ZWG 216.21, NPM1G +41.0304, PGC 42823) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4655
Гончие Псы (созвездие)